La Copa Hopman 2011 corresponde a la 23.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Australia, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Kazajistán, Reino Unido y Serbia. 

La competencia comenzará el 1 de enero de 2011 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Preclasificación 

  – Novak Djokovic / Ana Ivanović
  – Andy Murray / Laura Robson
  – Ruben Bemelmans / Justine Henin
  – Potito Starace / Francesca Schiavone

<li>  – John Isner / Bethanie Mattek-Sands
<li>  – Andrey Golubev / Yaroslava Shvedova
<li>  – Lleyton Hewitt / Alicia Molik
<li>  – Nicolas Mahut / Kristina Mladenovic

Grupo A

Tabla de posiciones

Australia vs. Bélgica

Serbia vs. Kazajistán

Bélgica vs. Kazajistán

Serbia vs. Australia

Australia vs. Kazajistán

Serbia vs. Bélgica

Grupo B

Tabla de posiciones

Gran Bretaña vs. Italia

Estados Unidos vs. Francia

Estados Unidos vs. Italia

Gran Bretaña vs. Francia

Italia vs. Francia

Estados Unidos vs. Gran Bretaña

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2011